Karl Ziegler kan syfta på bland andra:

* Karl Ziegler (1812–1877), österrikisk poet
 Karl Ziegler (1886-1944), tysk-österrikisk opersasångare
 Karl Ziegler (1898–1973), tysk kemist
 Karl-Heinz Ziegler, tysk rättslärd